Chinguirito puede hacer referencia:
 a Chinguirito, poblado de la isla Margarita (Venezuela);
 al chinguirito, plato acebichado de la costa norte del Perú.